Bingo i Rolly w akcji (ang. Puppy Dog Pals, wcześniej zatytułowany jako Puppy Dog Tails, od 2017) – amerykański serial animowany stworzony przez Harlanda Williamsa oraz wyprodukowany przez wytwórnie Wild Canary Animation i Disney Television Animation. Serial wykonany techniką trójwymiarową CGI.

Premiera serialu odbyła się w Stanach Zjednoczonych 14 kwietnia 2017 na amerykańskich kanałach Disney Channel oraz Disney Junior. W Polsce premiera serialu odbyła się 9 października 2017 na antenie Disney Junior.

Opis fabuły 
Serial opisuje perypetie dwóch braci szczeniaków rasy mops – Bingo i Rolly'ego, którzy codziennie za każdym razem, gdy ich właściciel Bob wychodzi z domu, wyruszają na poszukiwanie nowych przygód.

Bohaterowie 
 Bingo – główny bohater kreskówki, czarny szczeniaczek z niebieską obrożą oraz starszy brat Rolly'ego. Jest rozważny i zawsze przewodzi w duecie.
 Rolly – drugi główny bohater kreskówki, beżowy szczeniaczek z czerwoną obrożą oraz młodszy brat Bingo. Jest nieroztropny i zawsze wpada w tarapaty. 
 Hissy – fioletowa kotka. Jest sarkastyczna.
 A.R.F. – pies-robot wymyślony przez Boba w odcinku 1b.
 Bob – właściciel Bingo, Rolly'ego, Hissy oraz A.R.F.-a. Pracuje jako wynalazca.
 Cupcake – główny wróg Bingo i Rolly'ego, różowy szczeniaczek.
 Rufus – wielki buldog z czarną obrożą, który zawsze towarzyszy Cupcake. Nie potrafi mówić. Łapacz.

Obsada 
 Issac Ryan Brown – Bingo
 Sam Lavagnino – Rolly
 Jessica DiCicco – Hissy
 Harland Williams – Bob
 Tom Kenny – A.R.F.
 Jill Talley – Cupcake

Wersja polska 
Wystąpili:
 Klaudiusz Kaufmann – Bob
 Artur Kozłowski – Rolly (odc. 1-40)
 Karol Kwiatkowski – Rolly (odc. 41-55)
 Bartosz Czajkowski – Rolly (odc. 56-58, 60-66)
 Jan Szydłowski – Bingo (odc. 1-44)
 Jakub Jóźwik – Bingo (odc. 45-58, 60)
 Paweł Szymański – Bingo (odc. 61-66)
 Joanna Sokołowska – Kicia
 Piotr Bajtlik – 
 H.A.P.S.,
 Szczeypek Homarowski (odc. 66a)
W pozostałych rolach:
 Agnieszka Fajlhauer – Muffinka
 Tomasz Jarosz – 
 Kręcioł,
 Fuks (odc. 56a),
 Budyń (odc. 60a)
 Tomasz Steciuk – 
 Mewosław,
 Narwal (odc. 26b),
 Reo (odc. 28a),
 Mikołaj (odc. 32a),
 Szeryf Pancerz (odc. 52a),
 Ośmiornica (odc. 53b),
 Łoś Miłosz (odc. 63b),
 Kapitan Krabosław Wąsonogi (odc. 66a)
 Jakub Szydłowski – 
 gepard Tytus,
 Kolo (odc. 34a, 66b),
 Krach (odc. 44a),
 Juliusz Sowacki (odc. 52a),
 Rolfi (odc. 53a)
 Antoni Scardina – 
 kruk Charlie,
 Szef (odc. 46b, 47a),
 Sędzia Jarvis (odc. 61b)
 Magdalena Herman-Urbańska –
 Pies,
 Kot
 Zuzanna Caban –
 Orka,
 Świnka,
 gwary
 Antonina Krylik – Figa
 Paweł Kubat –
 gepard Tytus (odc. 19b),
 Dallie (odc. 25b),
 bóbr Robuś (odc. 44a),
 Tobiasz (odc. 52b),
 Udo (odc. 53a),
 Chet Paxton (odc. 60b),
 Gończy Supeł (odc. 60b),
 Sprzedawca żarówek (odc. 66a)
 Joanna Węgrzynowska-Cybińska – 
 królik Heca (odc. 19b),
 pani Mikołajowa (odc. 32a),
 mama Chloe (odc. 45a, 64a),
 Aga 2.0 (odc. 56a, 60a),
 Struna (odc. 66b)
 Wojciech Żołądkowicz – 
 jeż (odc. 19b, 26a, 47b, 51b, 56b),
 osioł #1 (odc. 21a),
 Mechanik Gucio (odc. 52a),
 Diugoń (odc. 53b)
 Paweł Szczesny – 
 Mikołaj (odc. 20a),
 Pracownik poczty (odc. 62a),
 Pies Kamyk (odc. 64a),
 Tata Bulcia (odc. 65a),
 Krzepki Krzych (odc. 66b)
 Artur Kaczmarski – 
 osioł #2 (odc. 21a),
 koń Reginald (odc. 26b),
 tata kiwi (odc. 41a),
 tata Chloe (odc. 45a, 64a),
 Spiker (odc. 56a, 60b, 61b)
 Paulina Sacharczuk-Kajper – Pestka (odc. 23ab)
 Anna Wodzyńska – 
 Babcia (odc. 23b),
 Misia (odc. 63b),
 Tula (odc. 64b)
 Mikołaj Klimek – 
 Bulcio (odc. 24a, 25b, 62b, 63a, 64ab, 65a),
 Właściciel Fuksa (odc. 56a)
 Jacek Król – Jack Outback (odc. 24a)
 Monika Pikuła –
 Mariko (odc. 28a),
 Bogna, siostra Boba (odc. 28a, 63b),
 Cuksik (odc. 62b)
 Jakub Strach –
 Cody (odc. 39a),
 Sydney (odc. 44a),
 Psikus i Figiel (odc. 45b, 61b),
 Stefek (odc. 48a, 58a),
 Szkrabik (odc. 57b),
 Toby (odc. 61b)
 Olga Cybińska – Chloe (odc. 45a, 48b, 58a)
 Janusz Wituch – żółw (odc. 45b)
 Beata Wyrąbkiewicz – 
 Gaba (odc. 47b),
 Kicka (odc. 52a),
 Ana (odc. 56ab, 57ab, 58b, 60ab, 61a, 62a, 63a, 64ab)
 Natalia Jankiewicz – 
 Lola (odc. 48a, 56ab, 57ab, 60b, 61a, 63a),
 Orcia (odc. 53b)
 Pola Piłat – Trusia (odc. 48b)
 Adam Krylik – Dziubdziuś (odc. 49b)
 Ewa Prus – Diugoń Duduś (odc. 53b)
 Zbigniew Konopka – 
 Miętus (odc. 56b),
 Pędzel (odc. 57a),
 Zeus (odc. 58b),
 Ted (odc. 61b)
 Sebastian Machalski – Filbert (odc. 60a)
 Katarzyna Kozak – Mama Cuksika (odc. 62b)
 Michał Rosiński – Sydney (odc. 63a, 65a)
 Izabella Bukowska-Chądzyńska
 Sebastian Cybulski 
 Maksymilian Bogumił
 Kamil Pruban
 Jakub Wieczorek
 Wojciech Machnicki
 Tomasz Błasiak
 Sławomir Pacek
 Leszek Zduń
 Zofia Domalik
 Pamela Adamik
 Tomasz Olejnik
 Antoni Domin
i inni
 
Wykonanie piosenek:
 Artur Kozłowski
 Jan Szydłowski
 Joanna Sokołowska
 Piotr Gogol
 Natalia Jankiewicz
 Jakub Strach
 Antonina Krylik
 Agnieszka Fajlhauer
 Anna Serafińska
 Joanna Węgrzynowska-Cybińska
 Krzysztof Pietrzak
 Janusz Zadura
 Norbert Kaczorowski
 Klaudiusz Kaufmann
 Juliusz Kamil
 Paweł Kubat
 Katarzyna Owczarz
 Anna Ozner
 Kamil Pruban
 Filip Rogowski
 Paulina Sacharczuk
 Anna Sochacka
 Tomasz Steciuk
 Jakub Szydłowski
 Małgorzata Szymańska
 Magdalena Tul
 Magdalena Wasylik
 Janusz Wituch
 Wojciech Żołądkowicz
 Artur Bomert
 Piotr Bajtlik
 Sebastian Machalski
 Pola Piłat
 Michał Rosiński
 Beata Wyrąbkiewicz
 Monika Węgiel-Jarocińska
 Karol Kwiatkowski
 Jacek Kotlarski
 Jakub Jóźwik
 Tomasz Jarosz
i inni
 
Reżyseria: 
 Artur Kaczmarski,
 Artur Tyszkiewicz
Kierownictwo muzyczne: 
 Piotr Gogol,
 Anna Serafińska,
 Agnieszka Wilczyńska,
 Juliusz Kamil,
 Piotr Zygo
Dialogi: Elżbieta Pruśniewska
Teksty piosenek:
 Elżbieta Pruśniewska,
 Piotr Lenarczyk
Dźwięk: Łukasz Fober
Wersja polska: SDI Media Polska
 
Lektor tyłówki: Artur Kaczmarski (odc. 11-16, 56-58, 61-66)

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2017
Telewizyjne seriale animowane Walta Disneya
Seriale telewizyjne zakończone w 2023